Василий Пассек:
 Пассек, Василий Богданович (1854—1888) — писатель и государственный деятель; сын Богд. Вас. Пассека.